Le District administratif sud (en , ) est l'un des 12 districts de Moscou. Il compte en 2002 une population de  habitants.

C'est dans ce district administratif que l'on retrouve : le parc industriel Danilovski, le parc/monastère Kolomenskoïe, Domodiedovskaïa, Tchetanovo, etc.

Divisions administratives 
IL est composé des seize arrondissements municipaux suivants :

 Biriouliovo Vostochnoïe ()
 Biriouliovo Zapadnoïe ()
 Brateïevo ()
 Danilovski ()
 Donskoï ()
 Ziablikovo ()
 Moskvoretche-Sabourovo ()
 Nagatinski Zaton ()
 Nagatino-Sadovniki ()
 Nagorny ()
 Orekhovo-Borissovo Severnoïe ()
 Orekhovo-Borissovo Ioujnoïe ()
 Tchertanovo Severnoïe ()
 Tchertanovo Tsentralnoïe ()
 Tchertanovo Ioujnoïe ()
 Tsaritsyno ()

Voir aussi

Articles connexes 
 Oblast de Moscou
 Divisions administratives de Moscou

Liens externes